Colostethus dunni — gatunek wenezuelskiego płaza krytycznie zagrożonego wyginięciem. Nie wszyscy naukowcy uznają gatunek za pewny.

Występowanie 
Płaz ten występuje tylko w Wenezueli (gatunek endemiczny). Spotykany jest w okolicach miasta Caracas.

Bytuje na wysokościach 800-1520 metrów nad poziomem morza. Zamieszkuje lasy górskie o dużej wilgotności, bagna o świeżej wodzie, w tym te istniejące sezonowo.

Ekologia 
Gatunek uznany został za krytycznie zagrożony z powodu drastycznego spadku populacji, który w trakcie ostatnich 10 lat ocenia się na 80%. Miało to związek z grzybicą chytridiomycosis. Liczebność cały czas spada.

Przypisy

Bibliografia 
 

Drzewołazowate
Płazy Ameryki Południowej
Zwierzęta jadowite
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1961 roku